Естественная убыль — уменьшение количества в силу естественных причин.

 Естественная убыль населения
 Естественная убыль продуктов